Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2012-2013 è stato il trentatreesimo organizzato in Italia.

Rispetto alla stagione precedente il numero delle società è passato da 28 a 27. Le squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana a base geografica, uno di 14 e uno di 13 squadre, con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime classificate dei due gironi sono state promosse direttamente in Serie A1, mentre le squadre piazzate dal secondo al nono posto hanno giocato i play-off promozione.

Stagione regolare

Girone Nord

Risultati

Girone Sud

Risultati

Play-off 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si giocano in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le vincenti delle finali sono promosse direttamente in Serie A1.

Girone Nord

Girone Sud

Play-out 
Gara-1 e l'eventuale gara-3 si sono giocate in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Le perdenti delle due semifinali si sono affrontate nelle finali. Le perdenti delle finali sono retrocesse in Serie A3.

Girone Nord

Girone Sud

Verdetti 
 Promossa in Serie A1:  Umana Venezia
Formazione: Francesca Melchiori, Debora Carangelo, Sofia Marangoni, Giovanna Pertile, Antonia Peresson, Giulia Gombac, Allegra Botteghi, Giulia Vanin, Giulia Scaramuzza, Alessandra Formica, Eleonora Zizola, Roberta Meneghel, Giuditta Nicolodi, Gloria Vian, Simina Mandache, Elisa Penna. Allenatore: Andrea Liberalotto.
 Promossa in Serie A1:  Passalacqua Trasporti Ragusa
Formazione: Milica Mićović, Anna Caliendo, Federica Mazzone, Ludovica Chimenz, Virginia Galbiati, Paola Mauriello, Pelagia Papamichaīl, Silvia Sarni, Roberta Raniolo, Agnese Soli, Lia Valerio. Allenatore: Nino Molino.
 Promossa in Serie A1:  Fila San Martino di Lupari
Formazione: Sophia Costacurta, Sara Scappin, Giulia Pegoraro, Marta Granzotto, Alessia Cattapan, Valentina Stoppa, Erika Aleotti, Martina Sandri, Lea Jagodič, Beatrice Mognon, Marianna Morao, Giulia Fassina, Veronica Carlan, Maria Luisa Sbrissa, Gloria Artuso. Allenatore: Gianluca Abignente.
 Promossa in Serie A1:  Elite Virtus La Spezia
Formazione: Marcella Filippi, Serena Cimarosa, Silvia Favento, Paola Montanaro, Dyana Accini, Lucilla Canova, Alice Quarta, Antonella Contestabile, Elena D'Ambra, Livia Cerliani, Maria Laterza, Alice Napoletano, Immacolata Gentile, Chiara Mugliarisi, Elena Mercole, Carolina Scibelli (ceduta a gennaio). Allenatore: Dragomir Bukvič, dalla 13ª Loris Barbiero.
 Vincitrice della Coppa Italia:  Umana Venezia
 Retrocessa in Serie A3:  Manzi Estintori Cremona
 Retrocessa in Serie A3:  Consum.it Siena

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2013 A2